Szczodruchy bezeichnet Dörfer in Polen:
 Szczodruchy (Kołaki Kościelne), Dorf der Gmina Kołaki Kościelne im Powiat Zambrowski der Woiwodschaft Podlachien
 Szczodruchy (Raczki), Dorf der Gmina Raczki im Powiat Suwalski der Woiwodschaft Podlachien